Ледяное безмолвие — фильм 1993 года
 Ледяное вино
 Ледяное (озеро) — озеро на острове Земля Александры
 Сало (лёд) (Ледяное сало) — вид льда